Poecilasmatidae är en familj av kräftdjur. Poecilasmatidae ingår i ordningen Pedunculata, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Poecilasmatidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Poecilasmatidae